Megarafonus är ett släkte av skalbaggar. Megarafonus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Megarafonus